

Codici 
 dep – codice ISO 639-3 della lingua pidgi delaware

Geografia 
 Dep: fiume della Siberia orientale;
 Dep, villaggio iraniano nella regione dello Sistan e Baluchistan.

Sigle 
 Data Execution Prevention, funzionalità di protezione dei sistemi operativi

Pagine correlate 
 Depp